Чо Юн Джон (теннисистка) — южнокорейская теннисистка, призёр Азиатских игр
 Чо Юн Джон (стрелок из лука) — южнокорейская спортсменка, стрелок из лука, чемпион мира и Олимпийский чемпион